Никитский сельсовет

 Никитский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1973)
 Никитский сельсовет — в Бронницком (до 1959), Люберецком (1959—1960, 1963—1965) и Раменском (1960—1963, 1965—1994) районах Московской области